It’s Showtime steht für:

 It’s Showtime (Unternehmen), niederländisches Unternehmen für Kampfsportpromotion 
 It’s Showtime (1976), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Paul M. Heller, Alan Myerson und Fred Weintraub 
 It’s Showtime (1993), US-amerikanischer Film von Donald G. Jackson 
 It’s Showtime (2000), US-amerikanischer Film von Spike Lee
 It’s Showtime (Fernsehshow), österreichische Castingshow (2007)
 It's Showtime (philippinische Fernsehsendung), philippinische Fernsehsendung (2009)